Serra do Machado (Ribeirópolis) - povoado do município de Ribeirópolis, Sergipe, terra natal do fundador da rede de supermercados Bompreço, o Pedro Paes Mendonça (1909 - 1978)
 Serra do Machado (Ceará) - serra situada no município de Itatira, Ceará

Desambiguação